Le mot gomme possède plusieurs significations. Il peut désigner :
 La gomme à effacer, qui permet d'effacer des écritures et des dessins.
 La gomme mie de pain, adaptée à des crayons très gras, mine de plomb, fusain ou pierre noire.
 Le stylo-gomme, est un stylo, qui contient une gomme tubulaire, à la façon d'un porte-mine.
 La gomme électrique est un stylo gomme, vibrant sous l'effet d'un moteur, permettant un effacement rapide et précis.
 la gomme à mâcher (aussi appelée chewing-gum), une confiserie à base de gomme qui se mâche sans s'avaler.
 la gomme et la gomme tropicale, des adhésifs permettant de coller les timbres postaux et fiscaux, le plus souvent après les avoir humectés.
 la boule de gomme, un bonbon à sucer à base de gomme arabique ou de gomme-gutte (également utilisée en pharmacie sous forme de pastilles de gomme).
 en botanique :
la gomme naturelle, une matière visqueuse exsudée par certaines plantes, notamment des arbres. Voir aussi :
 gomme arabique
 gomme adragante
 gomme de casse (Cassia tora et Senna obtusifolia)
 gomme-gutte
 gomme-laque
 gomme-résine
 gomme karaya
 gomme tara
 gomme gellane
 la gommose, une maladie de certaines plantes, notamment les arbres fruitiers, qui se traduit par des ulcérations de l'écorce.
 en médecine (Anatomopathologie), une gomme est une tuméfaction pathologique limitée, dont la consistance et le contenu ressemble à la gomme naturelle : dans la neurosyphilis le plus souvent (gomme syphilitique), mais aussi dans la tuberculose (gomme tuberculeuse) ou une mycose (gomme mycosique).

Expressions « familières » 
  « la gomme » est utilisée en sports mécaniques en référence aux pneumatiques ; 
 « mettre la gomme », signifie augmenter la vitesse ; 
 « chanteur à la gomme » est une expressions familière qualifiant un chanteur médiocre ;
 « gomme à mâcher » est une expression québécoise désignant le chewing-gum.

Œuvres artistiques 
 Gomme ! était un mensuel de bande dessinée « pour tous », publié par les éditions Glénat.
 Les Gommes, un roman de Alain Robbe-Grillet publié en 1953.
 Les Gommes, film de Lucien Deroisy sorti en 1969.
 La Gomme, une pièce en 3 actes de Félicien Champsaur, en 1889.
 Boule de gomme, un film français réalisé par Georges Lacombe, sorti en  1931.